Engelstad steht für 
Andělská Hora, deutscher Name des Ortes in Tschechien
Personen
Kai Arne Engelstad (* 1954), norwegischer Eisschnellläufer.